Nuculana dalli är en musselart som beskrevs av Krause 1885. Nuculana dalli ingår i släktet Nuculana och familjen tandmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tandmusslor
dalli